Папп — имя, фамилия. Известные носители:

 Папп Александрийский (III или IV век) — древнегреческий математик.

 Папп, Антал (1867—1945) — епископ мукачевский, экзарх Мишкольца.
 Папп, Арпад (1927—1982) — венгерский коммунист, командующий военизированными формированиями ВСРП в 1962—1980.
 Папп, Беата (род. 1995) — финская фигуристка.
 Папп, Берталан (1913—1992) — венгерский фехтовальщик, олимпийский чемпион.
 
 Папп, Джордж Эдвард (1916—1989) — американский художник, иллюстратор комиксов.
 Папп, Ласло (1905—1989) — венгерский борец, призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы.
 Папп, Ласло (1926—2003) — венгерский боксёр, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Папп, Петра (род. 1993) — венгерская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2012).
 Роберт Папп (род. 25 марта 1952) — американский адмирал, комендант Береговой охраны США.

См. также 
 Граф Паппа — двудольный 3-регулярный неориентированный граф с 18 вершинами и 27 рёбрами, являющийся графом Леви конфигурации Паппа.
 Пап (значения)